Der Kasetsart Football Club () ist ein professioneller thailändischer Fußballverein aus Bangkok, der in der Thai League 2, der zweithöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
In der Saison 2008 gewann Kasetsart den Kor Royal Cup und stieg dann in die dritte Liga, Region Bangkok, auf. In ihrer ersten Saison erreichten sie den siebten Platz. Bis 2016 spielten sie in der dritten Liga, der Division 2. 2016 belegten sie den zweiten Platz und stiegen somit in die Thai League 2 auf. Hier belegten sie 2017 und 2018 den dreizehnten Platz.

Stadion 
Kasetsart FC trägt seine Heimspiele im TOT Stadium Chaeng Watthana () aus. Das 5000 Zuschauer fassende Stadion liegt im Bangkoker Bezirk Lak Si und ist ein reines Fußballstadion. Der Eigentümer des Stadions ist die TOT Public Company Limited.

Spielstätten

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 – Bangkok
 Meister: 2011
 Vizemeister: 2013, 2016

 Kor Royal Cup
 Sieger: 2008

Spieler  
Stand: 24. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Trainer 
Stand: Juni 2022

Beste Torschützen seit 2017

Saisonplatzierung

Sponsoren

Einzelnachweise/Erläuterungen

Weblinks 
 
 
 
 Kasetsart FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Kasetsart FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Kasetsart FC bei facebook.com

Kasetsart, FC
Gegründet 1988